Onderdistrict in Indonesië
 Pesanggrahan (onderdistrict), onderdistrict van Zuid-Jakarta in het zuiden van Jakarta, Indonesië.
Plaats in Indonesië
 Pesanggrahan (Gudo), plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Pesanggrahan (Jangkar), plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Pesanggrahan (Kesugihan), plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Pesanggrahan (Kroya), plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Pesanggrahan (Kutorejo), plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Pesanggrahan (Laren), plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Pesanggrahan (Pesanggrahan), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Selatan in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Pesanggrahan (Wonokerto), plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java, Indonesië.